

Пролетарський — селище міського типу, Ракитянський район, Бєлгородська область
 Пролетарський — селище, Земетчинський район, Пензенська область
 Пролетарський — селище, Окуловський район, Новгородська область

Пролетарський — колишня назва селища міського типу Картушине, Ровеньківська міська рада, Луганська область